Дуейн Саттер (,  16 березня 1960, Вікінг, Альберта) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 17-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс» та «Чикаго Блекгокс».

Загалом провів 892 матчі в НХЛ, включаючи 161 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота
2000 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Робота обмежилась з командою «Флорида Пантерс» (головний тренер).

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Айлендерс» — 1980, 1981, 1982, 1983.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Тренери «Флорида Пантерс»